Kaltenhaus bezeichnet folgende Orte:

 Kaltenhaus (Gemeinde Matrei in Osttirol), Fraktion von Matrei in Osttirol, Bezirk Lienz, Tirol
 Kaltenhaus (Gemeinde Tiefgraben), Ortsteil von Tiefgraben, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich